Спортивная жизнь России — советское иллюстрированное периодическое издание, информационный журнал, посвященный развитию спорта, выходивший в Москве ежемесячно с 1957 по 2012 годы.

Описание 
Данное издание полностью было посвящено развитию спорта в России.

История 
Журнал начал выпускаться в марте 1957 года в Москве. В последнее время его главным редактором являлся И. Б. Масленников. Тираж 200 тысяч экземпляров.

Примечания 

Спортивные журналы СССР
Спортивные журналы России
Ежемесячные журналы
Печатные издания, возникшие в 1957 году
Печатные издания, закрытые в 2012 году